Christ se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Ludwig Christ
 Konrad Hermann Heinrich Christ